Kobra 11 () nemačka je akciona serija koja se snima od 1995. godine i u Srbiji se emitovala na TV B92 i TV Prva. U prve četiri sezone, produkcija je bila Polyphon gde je Action Concept bio odgovoran za kaskaderske prizore. Serija je počela 1996. godine probnom epizodom „Bomba na 92. kilometru”.

Nakon epizode „Turbo i Tako” i „Turbo i Tako ponovo” 7. februara 2013. godine, lansiran je i film.

U Srbiji je emitovana tokom od 2007. i 2008. na TV B92 a od 2011. i 2012. godine na televiziji Prva.

Radnja 

Serija opisuje krivične istrage odeljenja saobraćajne policije na auto-putu. Glavni likovi su dvojica policajaca koji formiraju policijsku ekipu. Na početku, to su bili glavni inspektor Frank Štolte Ingo Fišer. Posle samo dve epizode, glavni inspektor Semir Gerkhan zauzima mesto Inga Fišera nakon što je on ubijen u akciji. Od 2. sezone, na mesto Franka Štoltea dolazi inspektor Andre Fuks. Od probne epizode 5. sezone, mesto Andrea Fuksa preuzima glavni inspektor Tom Kranih nakon što se rečeno da je Fuks ubijen u akciji u Italiji na moru. Tom nalazi devojku koja je zatrudnela i verila se sa njim. Devojka je nekoliko dana kasnije ubijena kolima-napravom od strane jedne zločinačke skupine i nakon toga, Tom daje otkaz i napušta Nemačku. Na njegovo mesto dolazi glavni inspektor Jan Ricter. On je posle epizode „Izuzetno” odlučio da napusti seriju. Njegov odlazak nije bio prikazan. Na početku 9. sezone (epizoda „Povratak”), Semir poziva Toma Kraniha da mu pomogne u rešavanju novog slučaja — on je jedini koji je video lice do sada neprepoznatog bombardera. Iako Tom ne želi da se vrati u službu, ipak se predomišlja na kraju epizode i ponovo postaje glavni inspektor. Ova odluka se pokazala kao jako tragična jer je Tom ubijen u epizodi „Život i smrt”. U epizodi „U najboljoj nameri”, na njegovo mesto dolazi glavni inspektor Kris Riter koji je ubijen u epizodi „Među neprijateljima” dok je bio na tajnom zadatku. Od 180. epizode („Sad sam”) na njegovo mesto dolazi glavni inspektor Ben Jager, Semirov novi ortak koji takođe napušta seriju tokom 19. sezone (u epizodi „Izvršna odluka”). Naslednik Bena Jagera polovinom 19. sezone postaje Aleks Brant. Polovinom 21. sezone, Aleks odlazi iz serije, a novi Semirov ortak postaje Paul Rener koji je viđen u epizodama „Turbo i Tako” i „Turbo i Tako ponovo”.

Zadaci 
Zadaci Kobre 11 se pre svega sastoje od od zločina. Ova tipična osnova žanra akcije je mešovita tako da postoje i redovne jurnjave kolima i brojni praskovi i uništenja. Ovakvi prizori se redovno pojavljuju u svakoj epizodi na spektakularan način.

Redosled dešavanja 
Nakon uvoda redosleda u kojem se obično uzima težak udes na auto-putu ili zločin, počinje sledećim rečima u uvodnoj špici:

Uvod 1 (1996-06):
      "Njihovo područje je autoput.
       Njihov tempo je ubitačan.
       Protivnici, kradljivci automobila, ubice i nasilnici.
       Neprekidan zadatak za ljude iz Kobre 11.
       Naša sigurnost, njihov je posao."

Uvod 2 (2007-12):
      "Njihovo područje je autoput.
       Njihov posao je u punoj brzini.
       Vaš protivnik-ekstremno brz i opasan.
       Zločini bez ograničenja, puni rizika.
       Za ljude iz Kobre 11."

Uvod 3 (2013—14):
      "Njihovo područje je autoput.
       Njihov protivnik protivnik-izuzetno brz i opasan.
       Zločini bez ograničenja.
       Svaki deo pun rizika
       Za ljude iz Kobre 11."
Uvod 14 (2014):
      "Njihovo područje je autoput.
       Njihov protivnik-izuzetno brz i opasan.
       Zločini bez ograničenja
       Puni rizika.
       Za ljude iz Kobre 11."

Uvodne reči je od 1996. do 2006. godine govorio Fric Stavenhagen, a od 2007. godine govori ih Patrik Linke.

Mesto radnje 
Od 2005. godine, Kobra 11 ima sopstveni auto-put u Nemačkoj. To je filmski autoput u Aldenhovenu. Postoji oko kilometar dužine deonica auto-puta koji se iznajmljuje za snimanje. Ranije je serija snimana na autoputu A540 u Grevenbroichu jer tamo ima malo saobraćaja i lako se zatvara. Prostor u Aldenhovenu može se iznajmiti za snimanja, ispitivanja i razne događaje od strane bilo koga. Na tom putu su najviše snimani kaskaderski prizori.
Za probnu epizodu 18. sezone, većina prizora je snimana u Austriji u Tirolu.

Naziv serije 
Naslov „Kobra 11” je naziv ekipe.

Glumci

Epizode

Kobra 11 − Potrebna je ekipa 2 
2002. godine, počelo je snimanje ogranka serije „Kobra 11 − Potrebna je ekipa 2”. U njoj su bili pripadnici Kobre 12, koja se sastoji od glavnog inspektora Franka Trabera (Hendrik Durin) i inspektorke Suzan von Landic (Julija Stinshof). Durin je već igrao u izvornoj seriji dva puta, ali svaki put sa različitim ulogama. U epizodi „Između frontova” je igrao Džerija, vođu jedne omladinske bagre, a u epizodi „Velika brzina” Klausa Velera.

Između 2002. i 2005. godine, stvorene su probna epizoda, prva sezona sa četiri i druga sa šest epizoda. Obe sezone su izašle na DVD-u.

Pošto je Kobra 12 druga ekipa, uvod u seriji je imao malo drugačije reči od Kobre 11.

Spoljašnje veze 
 Webseite der Sendung
 Alarm für Cobra 11 auf RTL NOW
 

Криминалистичке серије
Немачке серије
Телевизијске серије на немачком језику
Немачке серије које су се почеле приказивати 1996.
Оригинални програм мреже RTL Television